Die B Grupa 1987/88 war die 39. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 9. August 1987 und endete am 29. Mai 1988.

Modus 
Die 20 Mannschaften traten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Der Meister und Vizemeister stiegen in die A Grupa auf, während die letzten vier Teams in die W Grupa abstiegen.

Die Regelung, für ein 0:0 gab es keine Punkte zu geben, wurde aufgehoben. Es hatte in der letzten Spielzeit lediglich fünf torlose Remis gegeben.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1987 88
Fußballsaison 1987/88